CISA peut faire référence à :

Toponyme 

 Col de la Cisa dans les Appenins

Organismes 

 Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, agence fédérale américaine sous la supervision du département de la Sécurité intérieure des États-Unis

Éducation 

 Cambridge International Studies Association , une société étudiante à l'université de Cambridge
 Centre for Intelligent Systems and their Applications (Centre pour les systèmes intelligents et leurs applications), la Faculté d’informatique de l'université d'Édimbourg
 Centro Internazionale Studi d'Architettura Andrea Palladio à Vicence, en Italie
 Certified Information Systems Auditor , une certification professionnelle pour les technologies de l'information sponsorisée par l’Information Systems Auditors Association
 Council of International Students Australia (Conseil des étudiants internationaux en Australie), principal organe représentatif des étudiants internationaux en Australie

Entreprises 

 China Iron and Steel Association
 Costruzioni Italiane Serrature e Affini, une marque italienne de serrures et de systèmes de contrôle d'accès

Médias 

 Catholic Information Service for Africa (Service d'information catholique pour l'Afrique), agence d’informations (news agency) anglophone
 CISA-TV, station de télévision de Global Television Network à Lethbridge en Alberta

Recherche 

 Centre Interfacultaire en sciences affectives, centre de recherche interdisciplinaire situé à Genève fondé en 2003

Syndicalisme 

 Confédération internationale des syndicats arabes

Religion 

 Une orthographe alternative du nom de la déesse germanique

Notes

Sigle de 4 caractères
Éducation